К'януш Ростамі  (23 липня 1991) — іранський важкоатлет, олімпійський чемпіон та медаліст, дворазовий чемпіон світу, призер чемпіонатів Азії та Азійських ігор.

Результати

Посилання 
 Досьє на sport.references.com 

іранські важкоатлети
Іранські олімпійські чемпіони
Іранські бронзові олімпійські медалісти
Чемпіони літніх Олімпійських ігор 2016
Бронзові призери літніх Олімпійських ігор 2012
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2012
Важкоатлети на літніх Олімпійських іграх 2016
Олімпійські чемпіони з важкої атлетики
Рекордсмени світу з важкої атлетики
Іранські чемпіони світу
Чемпіони світу з важкої атлетики
Срібні призери Азійських ігор
Уродженці Керманшаха
Іранські срібні олімпійські медалісти